Chapman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Michler Chapman
 Alexander Robert Chapman
 Alvan Wentworth Chapman
 Frank Chapman
 James W. Chapman
 Thomas Algernon Chapman